

Nom commun 
Le terme rituel peut désigner :
 un rite
 un ensemble de rites choisis comme procédés effectués sur une base régulière dans un but spécifique, tels que :
 le rituel
rituels de fertilité ;
rituels forestiers ;
rituels maçonniques ;
rituels hindouistes ;
rituels compulsifs

plus spécialement un rituel est un ouvrage décrivant la succession des rites d'un culte, tels que :
 le rituel romain ;
 le rituel orthodoxe ;
 le Rituel des mystères d'Osiris au mois de Khoiak

Titre d’œuvres

Littérature 
 Le Rituel des Musgrave, nouvelle d'Arthur Conan Doyle publiée en 1893 ; 
 Rituel, nouvelle de science-fiction écrite par Robert Sheckley, publiée en 1954 ;
 Rituel de chasse, roman de Sheri S. Tepper publié en 1989 ;
 Le Rituel de l'ombre, roman policier d'Éric Giacometti et Jacques Ravenne, publié en 2005 ;

Bande dessinée 
 Le Rituel de Morinaga, quatrième tome de la série de bande dessinée Samurai publié en 2008 ;

Cinéma et télévision 
 Le Rituel des Musgrave (The Musgrave Ritual), film réalisé par Georges Tréville sorti en 1912 ;
 Rituels meurtriers, téléfilm réalisé par Olivier Guignard sorti en 2011 ;
 Le Rituel (The Ritual), film d'horreur réalisé par David Bruckner, sorti en 2017.

Voir aussi